El término Hummel puede hacer referencia a:

 Johann Erdmann Hummel (1769-1852), pintor alemán.
 Johann Nepomuk Hummel (1778–1837), compositor y pianista austriaco.
 Bertold Hummel (1925–2002), compositor alemán.
 Hummel, instrumento musical.
 Sd.Kfz. 165 Hummel, vehículo de artillería autopropulsada.
 Hummel, marca deportiva.
 Hümmel (Alemania), municipio del estado alemán de Renania Palatinado.
 Astrid Carolina Hummel, Abogada y Política de Argentina.